El término reticulado puede referirse a:
Reticulado: estructura de teoría de conjuntos
Reticulado: estructura formada por elementos rectos (barras) que conforman triángulos (figura indeformable) y trabajan a tensión de tracción o compresión en ingeniería estructural.
Reticulado: estructura también conocida como boxwork que se forma en techos y paredes de ciertas cuevas, principalmente de calcita.